Le championnat de la CONCACAF 1967 est la  du championnat des nations de la CONCACAF. Le tournoi final de cette compétition se déroule au Honduras.

Formule 

Les deux premiers de chaque groupe du tour préliminaire sont qualifiés pour le tournoi final à 6 équipes en compagnie de l'équipe du  tenante du titre, et l'équipe du  qui organise le tournoi final.

Tour préliminaire

Groupe 1 
Tous les matchs du groupe ont lieu en Jamaïque.

Groupe 2 
Tous les matchs du groupe ont lieu au Guatemala.

Tournoi final

Sources

Liens externes 
 Notes, infos et feuilles de matchs sur RSSSF

1967
Événement sportif international au Honduras
Compétition de football au Honduras
1967 au Honduras
Football en 1967
Sport en mars 1967